Округ Лоренс () располагается в штате Южная Каролина, США. Официально образован в 1785 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 66 537 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 875,162 км2, из которых 1 851,852 км2 суша и 23,310 км2 или 1,230 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 69 567 жителей в составе 26 290 домашних хозяйств и 18 876 семей. Плотность населения составляет 38,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 30 239 жилых строений, при плотности застройки около 16,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 71,57 %, афроамериканцы — 26,23 %, коренные американцы (индейцы) — 0,28 %, азиаты — 0,15 %, гавайцы — 0,05 %, представители других рас — 0,95 %, представители двух или более рас — 0,78 %. Испаноязычные составляли 1,94 % населения независимо от расы.

В составе 32,50 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 51,10 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 15,60 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 28,20 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 24,60 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 9,80 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,55 человека, и средний размер семьи 3,01 человека.

Возрастной состав округа: 25,30 % моложе 18 лет, 9,20 % от 18 до 24, 28,50 % от 25 до 44, 23,80 % от 45 до 64 и 23,80 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 36 лет. На каждые 100 женщин приходится 93,60 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 89,70 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 33 933 USD, на семью — 39 739 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 30 402 USD против 21 684 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 15 761 USD. Около 11,60 % семей и 14,30 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 19,60 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 13,50 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт правительства округа Лоренс, штат Южная Каролина
 Национальная ассоциация округов США
 Торговая палата округа Лоренс, штат Южная Каролина
 
 Laurens County, South Carolina DNA Project
 Selected Historical Information about Laurens County
 City-Data.com

Округа Южной Каролины